Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

22501–22600. • 22601–22700. • 22701–22800. • 22801–22900. • 22901–23000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája